Il doppio del torneo di tennis Lambertz Open by STAWAG 1992, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Grant Stafford e Christo van Rensburg che hanno battuto in finale Michael Mortensen e Christian Saceanu 6-1, 6-3.

Teste di serie 

 Martin Damm /  David Rikl (primo turno)
 Byron Black /  Brent Haygarth (semifinali)

 Tobias Svantesson /  Brett Steven (primo turno)
 Jonas Björkman /  Mikael Tillström (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Lambertz Open by STAWAG 1992